Contea di Morrow o Morrow County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Morrow (Ohio)
 Contea di Morrow (Oregon)